Wilhelm Freund kan syfta på:

* Wilhelm Freund (1806–1894), tysk klassisk filolog
 Wilhelm Freund (1892–1964), svensk dirigent
 Wilhelm Alexander Freund (1833–1917), tysk medicinare
 Wilhelm Salomon Freund (1831–1915), tysk jurist och politiker